

Patronymes 
Mironov (masculin ; ) ou Mironova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Aleksandr Mironov (né en 1984), coureur cycliste russe.
  
 Boris Mironov (né en 1972), joueur de hockey sur glace russe.
 Dmitri Mironov (né en 1965), joueur de hockey sur glace russe.
 
 Maria Mironova (née en 1973), actrice russe.
 Sergueï Mironov (né en 1953), homme politique russe.
 Svetlana Mironova (née en 1994), biathlète russe.
  
Patronyme russe